Чемпіон УРСР 1961 року визначався серед українських команд майстрів класу «Б» чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брали участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Авангард» Харків та «Шахтар» Сталіно, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 37 команд, що були розбиті на дві групи. Переможець кожної з груп виходив до фіналу, де у двоматчевому протистоянні розігрувалося звання чемпіона УРСР. Інші команди, що займали однакові місця в різних групах, також у стикових матчах розігрували фінальні місця чемпіонату.

Результати

1-ша зона

2-га зона

Стикові ігри 

«Чорноморець» Одеса — чемпіон УРСР сезону 1961 року.

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1961 на ukr-football.org.ua 

61
УРСР
1961 в українському спорті